Mandalajaya (Cikalong), een plaats in Indonesië
Mandalajaya (Maleber), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing